Dodge é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Dodge (Geórgia)
Condado de Dodge (Nebraska)
Condado de Dodge (Minnesota)
Condado de Dodge (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos